Граница може да се отнася за:
 Държавна граница
 Граница – село в Западна България
 Граница – средновековна крепост до село Граница в Западна България
 Граница – математически термин
 Граница – линия, която разделя политически или административни единици
 Граница, село в дем Аграфа, Централна Гърция;
 Граница, село в дем Зица, Епир, Гърция;
 старото име на село Дякопи в Дем Дорида, Гърция;
 старото име на село Нимфазия, Аркадия в Пелопонес, Гърция;
 старото име на село Антофито в историческата област Кравара, Гърция;
 старото име на село Лафисти в Беотия, Гърция

Филми 
 Граница – български филм от 1954
 Граница – български филм от 1994